Васи́лий Влади́мирович Якса́ргин ( — 13 ноября 2009) — советский и российский военный деятель, генерал-майор запаса, профессор, Герой Советского Союза (1945), начальник военной кафедры Кубанского государственного аграрного университета, участник Великой Отечественной войны в должности командира танкового батальона 91-й Фастовской ордена Ленина Краснознамённой, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого танковой бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.

Биография 
Родился а в селе Киржеманы в семье крестьянина. Эрзянин. Окончил 7 классов. В 1935 году окончил Саранский тепломеханический техникум. Работал теплотехником на Забелышенском спиртзаводе в Хотимском районе Могилёвской области.

В Красной армии с 10 октября 1936 года. В 1939 году окончил Киевское танкотехническое училище. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.

На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года. Был помощником командира танковой роты, заместителем и командиром роты управления, заместителем и командиром танкового батальона. Воевал на Западном, Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Брянском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. 

Участвовал в боях в районе городов Минск, Орша, Вязьма, был в окружении на территории Смоленской области в 1941 году - попал в плен. В марте 1942 года помощник командира роты 127-го танкового полка воентехник 2-го ранга Яксаргин В.В. освобожден из плена.

После освобождения участвовал:

 в боях в районе станции Волоконовка, в боях на Дону севернее Сталинграда, в окружении и ликвидации Сталинградской гитлеровской группировки — в 1942—1943 годах;
 в боях на Курско-Орловской дуге в районе посёлка Становой Колодезь, в форсировании Днепра, в боях за город Киев, в освобождении города Фастов, в отражении контрударов противника в районе города Брусилов — в 1943 году;
 в Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской операциях, в том числе в освобождении городов Проскуров (Хмельницкий), Тернополь, Перемышль, в форсировании рек Сан и Висла, в боях на Сандомирском плацдарме — в 1944 году;
 в Висло-Одерской операции, в том числе в освобождении городов Шидлув, Радомско, Глейвиц (Гливице), в завоевании плацдарма на Одере в районе города Оппельн (Ополе), в Берлинской операции, в том числе в форсировании рек Нейсе, Шпрее, канала Тельтов и уличных боях в Берлине, в освобождении Праги — в 1945 году.

В феврале 1945 года был ранен в бою. 

Командир 2-го танкового батальона 91-й Фастовской Краснознаменной бригады капитан Яксаргин отличился в боях в Берлине. Его батальон 27 апреля 1945 года, преодолевая противотанковые препятствия, очистил от врага ряд городских кварталов и железнодорожную станцию Шёнеберг. При этом было уничтожено и захвачено 29 орудий и миномётов, 2 танка, взято в плен более 1000 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Яксаргину Василию Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6585).

После войны продолжал службу в армии. В 1950 году окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу, в 1953 году — Высший военный педагогический институт. С 1960 по 1966 год был начальником Уссурийского высшего военного автомобильного командного училища. С 1966 года работал начальником военной кафедры Краснодарского сельскохозяйственного института.

С 1974 года генерал-майор В. В. Яксаргин — в запасе. Жил в Краснодаре. Работал старшим преподавателем военной кафедры в том же институте (ныне Кубанский государственный аграрный университет). Профессор. 

Умер 13 ноября 2009 года. Похоронен на Славянском кладбище в .

Награды 
Награждён орденом Ленина (27.06.1945), двумя орденами Красного Знамени (07.08.1944; 30.12.1956), орденами Александра Невского (№ 26457 от 26.03.1945), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), тремя орденами Красной Звезды (03.02.1943; 25.11.1943; 19.11.1951), польским орденом «Золотой крест» (25.01.1946), медалями «За боевые заслуги» (05.11.1946), «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», "За оборону Киева"(1961), «ХХХ лет СА и ВМФ», юбилейными и региональными медалями, в том числе «За выдающийся вклад в развитие Кубани».

Память 

 Решением городской Думы Краснодара от 21 сентября 2006 года № 14 п. 8 за эффективную педагогическую деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, большую общественную работу Яксаргину Василию Владимировичу присвоено звание «Почётного гражданина города Краснодара» (диплом № 59).
 В Краснодаре на доме, где жил В. В. Яксаргин, установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Выпускники Ленинградской высшей офицерской бронетанковой школы
Начальники военных вузов СССР
Преподаватели Кубанского аграрного университета
Почётные граждане Краснодара
Похороненные на Славянском кладбище Краснодара
Выпускники Киевского высшего танкового инженерного училища